Dieren
Andescondor (Vultur gryphus), een gier
Californische condor (Gymnogyps californianus), een gier

Motorfietsmerken
Condor (Braunschweig)
Condor (Courfaivre)
Condor (Coventry)
Condor (Nederland)
Condor (Taiwan)

Pretparkattracties
Condor (attractietype), een bepaald attractietype in pretparken
 Condor (Bobbejaanland), een voormalige attractie van dit type in het Belgische attractiepark Bobbejaanland
 Condor (Phantasialand), een voormalige attractie van dit type in het Duitse attractiepark Phantasialand
 Condor (Walibi Holland), een omgekeerde achtbaan in het Nederlandse attractiepark Walibi Holland

Overige
Condor (dagblad), een Chileens dagblad
Condor (wielerploeg), een voormalige wielerploeg
Condor Flugdienst, een Duitse luchtvaartmaatschappij
Focke-Wulf Fw 200 'Condor', een Duitse lange-afstandsbommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog
Antonov An-124 (NAVO-codenaam: Condor), een Russisch vrachtvliegtuig
Kevin Mitnick (alias Condor), een hacker
Legioen Condor, een Duits militair contingent tijdens de Spaanse Burgeroorlog
Operatie Condor, de codenaam van het samenwerkingsverband van Latijns-Amerikaanse regimes in de jaren 70
Condor (1986), een tv-film van Virgil W. Vogel met Ray Wise en Wendy Kilbourne
 Condor (golf), een term uit de golfsport
 Condor (Rio Grande do Sul), een gemeente in Brazilië
 Condor (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2018

Zie ook 
 Condors (doorverwijspagina)